Horvátország
 Ravna Gora község Tengermellék-Hegyvidék megyében
 Ravna gora hegység a Horvát Zagorjéban
 Ravna gora hegység Szlavóniában